Пётр Ду́нин-Борко́вский: Дунин-Борковский, Пётр Дмитриевич (1822—1846) — малороссийский помещик, муж художницы Глафиры Псёл.
 Дунин-Борковский, Пётр (1890—1949) — польский политик, журналист и дипломат.